

Persone
 Alberto Pagliarini (1906-...) – calciatore italiano
 Giambattista Pagliarino (o Pagliarini) (1415-1506) – scrittore italiano, cronista di Vicenza
 Giancarlo Pagliarini (1942) – politico italiano
 Gianni Pagliarini (1961) – politico e sindacalista italiano
 Giovanni Pagliarini (1809-1878) – pittore italiano
 Giuseppe Pagliarini (...-...) – attore italiano
 Luciano Pagliarini (1978) – ex ciclista su strada brasiliano
 Maria Pia Pagliarini (1902-1935) – soprano italiana
 Mirko Pagliarini (1975) – ex calciatore italiano

Altro
 120040 Pagliarini – asteroide